Тайшины (до 17 века — Обдорская династия, в 17 веке — Гындины) — хантыйская княжеская династия. Род правителей Обдорского княжества, затем Обдорской волости в составе России. После принятия крещения получили от Русского царя княжеское достоинство. Княжеский титул династии был упразднён в 1886 году.

Происхождение рода 
Название происходит от имени Обдорского князя Тайши. Хотя, род князей Обдорских известен ещё в 15 веке. Само княжество появилось до 1364 года.

История рода 
Первым князем, принявший крещение стал предок Тайшиных князь Василий. Его крестили в Москве по приказу царя Фёдора Иоанновича. В 1602 году он построил в Обдорске церковь Василия Великого, в честь своего небесного покровителя. В 1601 и в 1607 годах князья Василий и Мамрук получали грамоты от русских царей, в которых сохранялся их титул князя. В 1607 году в ходе заговора был казнён в Берёзове. Сын Василия Мамрук, а потом его дети Молик и Ермак постоянно организовывали набеги на Россию. В 1609 году княжество окончательно потеряло независимость.

С 17 века резиденцией обдорских князей был современный посёлок Горнокнязевск. В 1679 году князь Гында получил от царя Фёдора Алексеевича грамоту, с правом обращаться к Москве, в обход Тобольского воеводы. В конце 17 - начале 18 века в Обдоре княжил его сын, князь Тайша. От его имени пошла династия Тайшиных. В 1714 году Тайша принял крещение с именем Алексей. Его сын Матвей первым получил фамилию Тайшин. После него в Обдорске княжил его сын Яков, а после князь Матвей. В 1831 году указом Николая 1 он был награждён золотой медалью на аннинской ленте с надписью «За полезное».

4 января 1768 года, Екатерина II официально признала княжеский титул Тайшиных.

Последним представителем династии был князь Иван Матвеевич Тайшин. Он получил от Николая 1 бархатный кафтан, серебряный кубок и медаль "За полезное". В 1886 году князь умер. Его дети Иван и Марк не получили княжеское достоинство.

В посёлке Горнокнязевск князю установили его памятник, и воссоздали резиденцию Тайшиных. Среди построек, сохранилась изба последнего Обдорского князя. Сейчас в Горнокнязевске живут потомки князей Тайшиных.

Известные представители 
Обдорские князья:

 Василий (до 1607)
 Мамрук Васильевич (конец 16 века-1630-е, совместно с отцом до 1607)
 Молик и Ермак (до 1663) Мамруковичи
 Гында Моликов (1663-1680-е)
 Тайша Гындин (конец 17 - начало 18 века) (родоначальник рода Тайшиных)
 Матвей Тайшин (ок. 1767) (первый князь, носивший фамилию Тайшин)
 Яков Матвеевич Тайшин
 Матвей Яковлевич Тайшин
 Иван Матвеевич Тайшин (до 1886) (последний князь), его дети Иван и Марк

См. также 

 Обдорское княжество
 Василий (князь обдорский)

Источники 

 Археология Ямала - Перевалова Е. В., 2000.
 Наталья Шамрай - Обдорская инородческая управа
 Тайшины | Библиотека сибирского краеведения 
 Тайшины // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009)

Литература 
 https://forum.ykt.ru/viewmsg.jsp?id=115946
 http://www.trog.narod.ru/knz/obdor.htm

Княжеские роды России
Югорские княжества